Plattenburg (Groningen), een buurtschap bij Noordwolde in de Nederlandse provincie Groningen
 Plattenburg (Duitsland), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Plattenburg (Arnhem), een wijk in Arnhem-Noord

Zie ook 
 Stopplaats Plattenburg, voormalige treinhalte in Arnhem
 Plattenburg (huis), havezate/kasteel in Vollenhove, Overijssel